Владимир Владимирович Андреев:
 Андреев, Владимир Владимирович (1878—1940) — военнослужащий, чемпион России по фехтованию, профессор Военной школы (Болгария).
 Андреев, Владимир Владимирович (1951—2011) — хоккеист.